Ньюфаундлендский доллар () — денежная единица Ньюфаундленда с 1865 по 1949 год.

История 
До введения ньюфаундлендского доллара в обращении находились британские монеты, а также банкноты в фунтах казначейства Ньюфаундленда, Юнион банка Ньюфаундленда и Коммерческого банка Ньюфаундленда.

В 1865 году был начат выпуск ньюфаундлендских монет в долларах и центах. В том же году Коммерческий банк Ньюфаундленда начал выпуск банкнот с двойным обозначением номинала — в фунтах и долларах, с соотношением 1 фунт = 4 доллара. Выпуск банкнот с номиналом только в долларах начат в 1881 году тем же банком, в 1882 году — Юнион банком Ньюфаундленда, в 1901 году — департаментом общественных работ, в 1920 году — казначейством.

В 1949 году Ньюфаундленд вошёл в состав Канады, выпуск ньюфаундлендского доллара был прекращён, и его заменил канадский доллар.

Банкноты 
Выпускались банкноты:
 казначейства Ньюфаундленда — 1, 2 доллара;
 департамента общественных работ — 25, 40, 50, 80 центов, 1, 2, 5 долларов;
 Коммерческого банка Ньюфаундленда — 2, 5, 10, 20, 50 долларов;
 Юнион банка Ньюфаундленда — 2, 5, 10, 20, 50 долларов.

Монеты 
Чеканились монеты в 1, 5, 10 (все до 1947 г.), 20 (до 1912 г.), 25 (1917—1919), 50 центов (до 1919) и 2 доллара.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Доллар
Деньги Канады
Ньюфаундленд